Le nom propre Vernon a pour origine un toponyme français d'origine celtique ressemblant à vern et signifiant l'un et l'autre « aulnaie » et « aulne » (l'arbre).

Toponyme

France 
 Vernon (Ardèche), commune de l'Ardèche ;
 Vernon (Eure), commune de l'Eure ;
 Vernon (Vienne), commune de la Vienne ;
 Vernon (Ain), hameau de la commune de Sonthonnax-la-Montagne, dans l'Ain.

Hydronyme 
du Vernon, cours d'eau coulant dans le département du Cher.

Canada 
Vernon, commune de Colombie-Britannique.

États-Unis 
 Vernon, commune de l’Alabama ;
 Vernon, census-designated place située en Arizona ;
 Vernon, commune de Californie ;
 Vernon, station de la ligne bleue du métro de Los Angeles ;
 Vernon, commune de Connecticut ;
 Vernon, commune de Floride ;
 New Vernon, commune de l’Indiana ;
 Vernon, commune de l'Indiana ;
 Vernon, un village du comté de Marion dans l'Illinois ;
 Vernon Hills, commune de l’Illinois ;
 Paroisse de Vernon, paroisse de Louisiane ;
 Vernon Township, commune du Michigan ;
 Vernon, localité du Michigan ;
 Comté de Vernon, comté du Missouri ;
 New Vernon, commune du New Jersey ;
 Vernon Township, commune de New Jersey ;
 Vernon, commune de New York ;
 Vernon, commune de New York ;
 Vernon, village dans l’État de New York ;
 Vernon Township, commune de l’Ohio ;
 Belle Vernon, commune de Pennsylvanie ;
 Vernon, commune du Texas ;
 Vernon, commune de l'Utah ;
 Vernon, commune du Vermont ;
 Vernon, commune du Wisconsin ;
 Comté de Vernon, comté du Wisconsin ;
 le lac Vernon, lac de Californie ;

 , nom de lieu.

Patronyme 

 Agnes Vernon (1895-1948), actrice américaine ;
 Anne Vernon (1924-) actrice française ;
 Armand de Vernon (?), évêque français ;
 Audrey Vernon (1980-) comédienne française ;
  (1834-1919), chimiste britannique ;
 Bobby Vernon (1897-1939), acteur américain ;
 Dai Vernon (1894-1992), magicien canadien ;
 Edward Vernon (1684-1757), amiral britannique ;
 Émile Vernon (1872–1919), peintre français ;
 Ethan Vernon (2000-), coureur cycliste britannique ;
 Forbes George Vernon (1843-1911), homme politique canadien en Colombie-Britannique ;
 Frédéric de Vernon (1858-1912), sculpteur et graveur en médailles (père de Jean de Vernon) ;
 George Venables-Vernon,  baron Vernon (1709-1780), homme politique anglais ;
 George Venables-Vernon,  baron Vernon (1735-1813), homme politique britannique ;
 George Venables-Vernon,  baron Vernon (1888-1915), diplomate et soldat britannique ;
 Jean de Vernon (1897 - 1975), graveur, médailleur et sculpteur français (fils de Frédéric de Vernon) ;
 John Vernon (1932-2005), acteur canadien ;
 Kate Vernon (1961-), actrice canadienne ;
 Konstanze Vernon (1939-2013), danseuse et chorégraphe allemande ;
 Léonard Honoré Gay de Vernon (1748 - 1822), religieux et homme politique français ;
 Luc Vernon (1940-), écrivain français, auteur de roman policier ;
  (1918-2008), joueur et manager de baseball américain ;
 Noémie Vernon (1859-1910), artiste lyrique et une actrice de théâtre française ;
Raymond Vernon (1913-1999), économiste américain ;
  ;
  ;
 Simon François Gay de Vernon (1760 - 1822), militaire français ;
 Ursula Vernon (1977-), romancière, nouvelliste et illustratrice américaine ;
 Wally Vernon (1905-1970), acteur américain.

Pseudonyme 

 Howard Vernon (Mario Walter Lippert dit), acteur franco-suisse (1908-1996) ;
 Vernon Sullivan, l'un des pseudonymes de l'écrivain et musicien Boris Vian (1920-1959).

Prénom 
 
 Vernon Wells (1945-), acteur australien.

Autre 
, navire de la compagnie maritime D'Orbigny

Note et référence 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Patronyme français